Алхахи — название населённых пунктов в России:

 Алхахи — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.
 Алхахи — покинутый аул в Шаройском районе Чеченской Республики.